Darrell Griffith (Louisville, 16 de junho de 1958) conhecido como Dr. Dunkstein é um ex-jogador norte-americano de basquete profissional que atuou na  National Basketball Association (NBA). Foi o número 2 do Draft de 1980.

Estatísticas na NBA

Temporada regular

Playoffs 

Basquetebolistas dos Estados Unidos
Basquetebolistas do Utah Jazz